Jung-gu (, , etwa „zentraler Stadtteil“) heißen folgende geographische Objekte:

Jung-gu (Busan), Stadtteil von Busan, Südkorea
Jung-gu (Daegu), Stadtteil von Daegu, Südkorea
Jung-gu (Daejeon), Stadtteil von Daejeon, Südkorea
Jung-gu (Incheon), Stadtteil von Incheon, Südkorea
Jung-gu (Seoul), Stadtteil von Seoul, Südkorea
Jung-gu (Ulsan), Stadtteil von Ulsan, Südkorea